Lignes de vie, film canadien de Christian Viel (1992)
 Lignes de vie (The Door in the Floor), film américain de Tod Williams (2004)
 Lignes de vie, série télévisée française créée par Cristina Arellano et Sylvie Coquart (2012)
 Lignes de vie, roman de l'écrivain britannique Graham Joyce (2002)
 Lignes de vie, film français d'Alain Mazars (2010).

Voir aussi